Александр Великий — принятое на Западе именование Александра Македонского.

«Александр Великий» — серия произведений искусства об Александре Македонском:

Кинематографические произведения 
 «Александр Великий» — Дания/Швеция, 1917
 «Александр Великий» — США/Испания, 1956
 «Александр Великий» — США, 1968
 «Александр Великий» — Италия/Германия/Греция, 1980
 «Александр Великий» — Греция, 2006
 «Александр Великий» — мультфильм, Италия, 2006
 См. также: «Александр» — США, 2004

Другое 
 Великий, Александр Семёнович (1913—1970) — российский учёный, кандидат геолого-минералогических наук.

Примечания